Az Egy rossz húzás a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 10. epizódja, amelyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Mézgáék Indiából Afrikába mennek, hogy aztán onnan végre hazajussanak Európába, itt azonban zsoldosnak kell szegődniük.

Történet 

A rész elején Mézgáékat Máris elhívja Afrikába, hogy ott zsoldosnak jelentkezzenek, hogy megkeressék a fizetséget, amivel aztán hazarepülhetnek Magyarországra. Konkrétan a Szomorú Vasárnap Akciócsoportba állnak be, ahol Gézának, Márisnak és Aladárnak különböző feladatokat kell végrehajtaniuk (pl. falat és rudat mászni és kúszni), Paulának és Krisztának pedig főznie kell a hordának, a család zsoldja pedig fejenként 50 dollár. Időközben viszont Aladár rájön, hogy lehet, hogy ez egy terroristakommandó. Ezután a férfiak vadászatra mennek, ahol képzelt ellenségre támadnak, majd repülőgépből kell kiugraniuk. Ám amikor egy békés szomszédos ország polgári repülőtere ellen akarják bevetni őket, Aladár tanácsára altatót tesznek a horda vacsorájába, éjszaka pedig megszöknek egy terepjáróval, és magukkal viszik az egész élelmiszerraktárat. Hajnalban az őserdőbe menekülnek, itt viszont megtámadják őket a gorillák, és egy repülőgép is üldözi őket a katonaságtól, ráadásul később két oroszlán is megtámadja őket, de adnak nekik húst, így elmennek. Ezt követően látnak néhány négert és egy fehér vadászt, akinek Máris megmondja, hogy Magyarországról jöttek, és hogy mik történtek velük, s ő ad nekik üzemanyagot a további úthoz.

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Újváry László
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Pethes Zsolt, Polyák Sándor
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Újváry László
 Háttér: Molnár Péter
 Rajzolták: Balajthy László, Tóth Pál, Vágó Sándor
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Sir Archibard: Benkő Gyula
 Terror parancsnok: Surányi Imre
 Néger a puskával: Fodor Tamás

Források

További információk 

Mézga család (3. évad)